Türgen kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Turgen (ort), Almaty,

Mongoliet 

 Türgen (distrikt i Mongoliet), Uvs, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar